La Prva nogometna liga Bosne i Hercegovine 1995-1996, abbreviata in Prva liga NS BiH 1995-1996, è stata la seconda edizione del campionato di calcio della comunità musulmana della Bosnia Erzegovina.

Capocannoniere del torneo fu Amir Osmanović (Radnicki Lukavac) con 27 reti.

Contesto storico 
Il campionato fu disputato dalle squadre delle città appartenenti all'area della Bosnia governata dalle forze musulmane. Contestualmente a questo torneo furono disputate altre competizioni sia nella Repubblica Croata dell'Erzeg-Bosnia (Prva liga Herceg-Bosne 1995-1996) che nella Repubblica Serba di Bosnia ed Erzegovina (Prva liga Republike Srpske 1995-1996), entrambe non riconosciute dalla UEFA.

Squadre partecipanti

Profili

Formula
Le squadre partecipanti furono 16 e disputarono un girone di andata e ritorno per un totale di 30 partite con le ultime due retrocesse in Druga liga NS BiH.

Classifica 

Legenda:
      Campione di Bosnia ed Erzegovina
      Retrocesso in Druga liga NS BiH

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Marcatori

Note

Voci correlate 
 Campionato bosniaco di calcio
 Kup NS BiH 1995-1996

Collegamenti esterni 
 Scheda su RSSSF
 claudionicoletti.eu
 sportsport.ba

Calcio nel 1995
Calcio nel 1996
Campionati in Bosnia ed Erzegovina 1992-2002
1995-1996